Никитская Слобода — село в Переславском районе Ярославской области.

История 

Слобода упоминается в писцовой книге 1629—30 года. Принадлежала Никитскому монастырю. В 1764 году при секуляризации перешла в казну.

Литература 

Сёла Никитского монастыря
Населённые пункты Переславского района